Доходный дом И. М. Гальперина — здание-достопримечательность в Москве.

Географическое расположение 
Доходный дом И. М. Гальперина находится по адресу: Центральный административный округ, Пятницкая улица, дом 13, строение 1.

История 
В 1908 году началось строительство на заказ Ильи Марковича Гальперина, меховщика-миллионера. В 1909 году закончено по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. На цокольном этаже располагался меховой салон. В здании работал магазин галантерейных товаров Николая Алексеевича Крестовникова, который был членом Московской городской думы и выборным из купеческого сословия Москвы. Во время СССР здесь продавали меха.

В XXI веке бывший доходный дом отремонтировали. Здесь находится ресторан.

Архитектура 
Архитектор Фёдор Шехтель. Доходный дом выдержан в стиле модерн и имеет элементы готики. У главного входа висят два больших окна-витрины. Стены фасада заполнены керамической плиткой тёмно-зелёного цвета с глазурью. Такой тип выполнения облицовки фасада называется кабанчик, он часто используется в зданиях стиля модерн. Внешний вид дома вертикален и противоположен трём тягам, расположенных горизонтально. На последнем этаже находился аттик.

После ремонта аттик снесён и над ним построены мансарды.

Отзывы 
Из-за плитки Доходный дом И. М. Гальперина иногда называют «изумрудом Шехтеля».

Примечания 

Гальперина
Постройки Фёдора Шехтеля
Здания и сооружения Пятницкой улицы
Здания и сооружения, построенные в 1909 году в Москве